Александр Николаевич Грибцов (25 января 1964) — советский и киргизский футболист, игравший на всех позициях в поле (преимущественно на позиции опорника). Выступал за сборную Киргизии. Мастер спорта Киргизии (1995).

Биография 
Начал взрослую карьеру в 17-летнем возрасте во фрунзенских командах второй лиги «Семетей» и ЦОР, состоявших из молодых футболистов. Спустя несколько лет пробился в ведущую команду республики, «Алгу», где в 1985—1986 годах провёл 39 матчей. С 1987 года до распада СССР выступал за ошский «Алай», за пять сезонов в команде провёл 133 матча.

В первом сезоне после распада СССР выступал в высшей лиге Казахстана за «Монтажник» (Туркестан), сыграл 30 матчей и забил два гола.

В 1993 году вернулся в Киргизию и провёл сезон в составе клуба высшей лиги «Инструментальщик» (Бишкек), стал лучшим бомбардиром своего клуба с 13 голами. На следующий год перешёл в «Кант-Ойл», в его составе дважды (1994, 1995) становился чемпионом Киргизии. В 1996—1997 годах играл за бишкекское «Динамо» и с этой командой также завоевал золотые медали чемпионата (1997). Был капитаном «Динамо». Затем играл за команду «СК Свердловского РОВД» (Бишкек).

В национальной сборной Киргизии сыграл два матча в начале 1996 года в отборочном турнире Кубка Азии. Дебютный матч провёл 24 января 1996 года против Саудовской Аравии, отыграв все 90 минут.

В 1999 году выступал за одного из лидеров северной зоны первой лиги «Динамо-Аэропорт» и забил за сезон не менее 32 голов.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты СССР
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Яссы»
Игроки ФК «Кант-Ойл»
Игроки ФК «Динамо МВД»
Игроки ФК «Полёт» Бишкек